Ве́ра Па́ув (; родилась 18 января 1963, Амстердам, Нидерланды) — нидерландский футбольный тренер, бывшая футболистка, выступавшая за сборную Нидерландов.

Клубная карьера 
Вера Паув увлеклась футболом, играя во дворе с соседними мальчишками. Когда ей было 13, она поступила в команду для девочек в футбольной секции.
 Я была единственной девчонкой во дворе — поэтому на улице, играла в футбол с моими братьями и их друзьями.

Вера Паув играла за голландские клубы СВ «Бредородес» и ВСВ «Вресвейк». Она была первой нидерландской футболисткой игравшей в составе итальянского клуба, этим клубом была «Модена» в 1988—1990 гг. По возвращении в Нидерланды Вера Паув продолжила карьеру в клубах «Пюк Девентер» и СВ «Састюм».

В сборной Нидерландов 
Дебютировала за сборную в 1983 году, проведя в общей сложности в составе сборной 15 лет. Завершила карьеру в сборной одновременно с клубной карьерой в 1998-м. За эти годы за национальную сборную сыграла 89 игр и забила 2 мяча.

Тренерская карьера 
В 1998 году после завершения карьеры игрока возглавила женскую сборную Шотландии. В то время её муж голландский тренер Берт ван Линген был ассистентом Дика Адвоката в шотландском «Глазго-Рэйнджерс». Берт ван Линген был главным тренером женской сборной Нидерландов в те годы, когда Вера Паув выступала за национальную команду.

В 2004-м Вера Паув вернулась в Нидерланды, где возглавила женскую национальную сборную. В мае 2005-го, пройдя курс обучения в Королевском футбольном союзе Нидерландов, стала первой из голландских женщин тренеров обладательницей Лицензии-Pro УЕФА.
Со сборной Нидерландов она пробилась в финальный турнир Евро-2009, проходившем в Финляндии. На чемпионате голландки сенсационно дошли до полуфинала, где уступив девушкам из Англии в серии пенальти, разделили 3-4 места со сборной Норвегии. 25 марта 2010-го трудовые отношения между Верой Паув и Королевским футбольным союзом Нидерландов были расторгнуты.

В июне 2010 года Вера Паув была назначена на должность технического директора женской сборной России. Аналогичную должность технического директора мужской сборной занял Берт ван Линген, помощник Дика Адвоката в мужской сборной России. В апреле 2011-го Вера Паув была назначена главным тренером женской сборной России, сменив на этом посту Игоря Шалимова. Под руководством Паув женская сборная России не сыграла ни одного официального матча, только три товарищеских — два со сборной Китая и один со сборной Украины. В сентябре 2011-го Веру Паув сменил на посту главного тренера сборной России французский специалист Фарид Бенстити. Сама же Вера Паув продолжила работу техническим директором сборной — была координатором в РФС по развитию женского футбола. В конце июня 2012-го срок её контракта с РФС истёк.

В марте 2014-го возглавила женскую сборную ЮАР, заключив контракт с Южноафриканской футбольной ассоциацией. В октябре на Чемпионате Африки 2014, проходившем в столице Намибии Виндхуке, подопечные Веры Паув вышли из группы в полуфинал турнира. В первой игре сборная ЮАР уступила сборной Камеруна 0-1, во второй добилась лишь ничьей со сборной Ганы 1-1, а в третьей игре разгромила сборную Алжира 5-1 и вышла из группы за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. В полуфинале команда Паув уступила Нигерии 2-1, а затем уступила сборной Кот-д’Ивуар 0-1 в матче за третье место. Четвёртое место на Чемпионате Африки оставило сборную ЮАР без участия в Чемпионате Мира 2015, поскольку команды, занявшие только три первых места, получили право на участие в турнире. Но, несмотря на не совсем удовлетворительный результат, Южноафриканская футбольная федерация в январе 2015-го продлила контракт с Верой Паув.

В отборочном турнире на Олимпийские игры 2016 в Рио-де-Жанейро сборная ЮАР получила одну из двух путёвок, отведённых для Африканской конфедерации футбола, вторую путёвку получила сборная Зимбабве. В ходе отборочного турнира подопечные Веры Паув обыграли сборные Габона, Кении и Экваториальной Гвинеи. На олимпийском турнире в Рио сборная ЮАР заняла четвёртое место в группе, уступив сборным Швеции и Китая, и сыграв вничью со сборной Бразилии. В конце сентября контракт между Верой Паув и Южноафриканской футбольной федерацией истёк, на посту главного тренера женской сборной ЮАР, её сменила .

С ноября 2017 по сентябрь 2018 года была главным тренером американского клуба из Техаса , выступающего в NWSL.

В феврале 2019 года стала тренером-консультантом в штабе женской сборной Таиланда, где будет принимать участие в подготовке команды к Чемпионату мира 2019 во Франции.

Примечания

Ссылки 
 femalecoachingnetwork.com:Vera Pauw
 uefa.com: New Russia coach Vera Pauw
 Bondscoaches Aller Tijden Oranje vrouwen
 Официальный сайт РФС
 Твиттер Веры Паув

Футболистки Нидерландов
Игроки женской сборной Нидерландов по футболу
Тренеры женской сборной Шотландии по футболу
Тренеры женской сборной Нидерландов по футболу
Тренеры женской сборной России по футболу